Унгарците са етническа група в Украйна. Според преброяването на населението през 2001 г. те са 156 566 души, или 0,32 % от населението на страната.

Численост и дял 
Численост и дял на унгарците според преброяванията на населението в Украйна през годините:

Преброяване през 1989 и 2001 г. 
Численост на унгарците според преброяването на населението през 1989 и 2001 г., по области:

Закарпатска област 

Дял на унгарците в Закарпатска област (в %):

Език 

Роден език на унгарците според преброяванията (в %):

Вижте също 
 Население на Украйна

Източници 

Украйна
Етнически групи в Украйна